Die 19. Etappe der Tour de France 2013 fand am 19. Juli 2013 statt. Sie führte von Le Bourg-d’Oisans über 204,5 km nach Le Grand-Bornand. Im Verlauf der Etappe gab es zwei Bergwertungen der Hors Catégorie, zwei der ersten und eine der zweiten Kategorie sowie eine Sprintwertung. Damit zählte die neunzehnte Etappe als Hochgebirgsetappe.

Aufgaben 
 Marcel Sieberg (28) – Aufgabe während der Etappe
 Christophe Le Mével (135) – Aufgabe während der Etappe
 Jack Bauer (172) – Aufgabe während der Etappe
 Tom Veelers (199) – Aufgabe während der Etappe
 Kris Boeckmans (202) – Aufgabe während der Etappe

Bergwertungen

Punktewertungen

Weblinks 

 Ergebnisse und Wertungen
 Rennverlauf (siehe Depeschen)

Etappe 19
201319
Sportveranstaltung in Le Bourg-d’Oisans
Sportveranstaltung in Le Grand-Bornand